Народне ополчення Донбасу